ima više značenja.

 Sukcinat-KoA ligaza (formira GDP), enzim
 Sukcinat-KoA ligaza (formira ADP), enzim